Il singolare  del Toray Pan Pacific Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Dinara Safina era la campionessa uscente ma è stata sconfitta dalla qualificata Kai-chen Chang nel secondo turno.

Marija Šarapova ha battuto in finale Jelena Janković dopo il ritiro della serba sul 5-2 a causa di un infortunio al polso.

Teste di serie 

Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un Bye al secondo turno.

  Dinara Safina (secondo turno)
  Venus Williams (secondo turno)
  Elena Dement'eva (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (secondo Turno, ritirata a causa di una malattia virale)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Vera Zvonarëva (secondo turno)
  Jelena Janković (finale, ritirata a causa di un infortunio al polso)
  Viktoryja Azaranka (quarti)

  Flavia Pennetta (primo turno)
  Ana Ivanović (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (semifinali)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Nadia Petrova (secondo turno)
  Marion Bartoli (quarti)
  Li Na (semifinali)
  Virginie Razzano (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Toray Pan Pacific Open 2009